

Biologie 
 le rot est l'appellation familière de léructation, l'expulsion de gaz par la bouche ou le nez.

Géographie 
 Rot, rivière allemande en Bade-Wurtemberg
 Rot, une localité de la commune d'Älvdalen en Suède
 Rot am See, commune allemande de l'arrondissement de Schwäbisch Hall en Bade-Wurtemberg
 Rot an der Rot, commune allemande de l'arrondissement de Biberach en Bade-Wurtemberg
 Rot, quartier de la ville de Bad Mergentheim

Patronyme 
 Anna Rot (née en 1983), actrice autrichienne.

Objet

 Un rot est un châssis des tisserands par les ouvertures duquel passent les fils de la chaîne d'une étoffe; on l'appelle aussi peigne ou lame.

Voir aussi 
 , rotationnel, un opérateur mathématique
 Éructation (rot)
 ROT
 Roth
 Rott

Notes et références